Под названието „Космос“ се изстрелват комуникационни, научни и военни спътници, прототипи на космически кораби, а също така името „Космос“ получават и останали заради авария на околоземна орбита междупланетни и лунни сонди. Заради дължината си списъка е разделен на няколко части.

Таблицата съдържа сведения за спътници с поредни номера от 501 до 750, изстреляни от 12 юли 1972 до 17 юли 1975 г.

1972

1973

1974 
 Космос 628 (януари 17) Циклон
 Космос 629 (януари 24) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 630 (януари 30) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 631 (февруари 6) Целина-O – SIGINT
 Космос 632 (февруари 12) Зенит-4M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 633 (февруари 27) DS-P1-Yu No. 71
 Космос 634 (март 5) DS-P1-Yu No. 67
 Космос 635 (март 14) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 636 (март 20) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 637 (март 26) 11F638 GVM
 Космос 638 (април 3) Союз 7K-TM No. 71-EPSA
 Космос 639 (април 4) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник – 
 Космос 640 (април 11) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 641 (април 23) Стрела-1M – COMM
 Космос 642 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 643 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 644 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 645 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 646 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 647 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 648 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 649 (април 29) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 650 (април 29) Сфера
 Космос 651 (май 15) US-A RORSAT
 Космос 652 (май 15) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 653 (май 15) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 654 (май 17) US-A RORSAT
 Космос 655 (май 21) Целина-O – SIGINT
 Космос 656 (май 27) Союз 7K-T(A9) No. 61
 Космос 657 (май 30) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 658 (юни 6) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 659 (юни 13) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 660 (юни 18) Вектор
 Космос 661 (юни 21) Целина-O – SIGINT
 Космос 662 (юни 26) DS-P1-I No. 14
 Космос 663 (юни 27) Циклон
 Космос 664 (юни 29) Орион
 Космос 665 (юни 29) Око система за ранно предупреждение
 Космос 666 (юли 12) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 667 (юли 25) Зенит-4M – фоторазузнавателен спътник – last Зенит-4M
 Космос 668 (юли 25) DS-P1-Yu No. 74
 Космос 669 (юли 26) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 670 (август 6) Союз 7K-S No. 1L
 Космос 671 (август 7) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 672 (август 12) Союз 7K-TM No. 72-EPSA
 Космос 673 (август 16) Целина-D – SIGINT
 Космос 674 (август 29) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 675 (август 29) Сфера
 Космос 676 (септември 11) Стрела-2
 Космос 677 (септември 19) Стрела-1M – COMM
 Космос 678 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 679 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 680 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 681 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 682 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 683 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 684 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 685 (септември 20) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 686 (септември 26) DS-P1-Yu No. 72
 Космос 687 (октомври 11) Вектор
 Космос 688 (октомври 18) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 689 (октомври 18) Циклон
 Космос 690 (октомври 22) Бион No. 2
 Космос 691 (октомври 25) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 692 (нов 1) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 693 (нов 4) Орион
 Космос 694 (нов 16) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 695 (нов 20) DS-P1-Yu No. 73
 Космос 696 (нов 27) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 697 (декември 13) Янтарь-2K No. 2 фоторазузнавателен спътник – first of 4th generation (Феникс)
 Космос 698 (декември 18) Целина-O – SIGINT
 Космос 699 (декември 24) US-P SIGINT/EORSAT test satellite – exploded in 1975
 Космос 700 (декември 26) Парус
 Космос 701 (декември 27) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник

1975 
 Космос 702 (януари 17) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 703 (януари 21) DS-P1-Yu No. 70
 Космос 704 (януари 23) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 705 (януари 28) DS-P1-Yu No. 75
 Космос 706 (януари 30) Око система за ранно предупреждение
 Космос 707 (февруари 5) Целина-O – SIGINT
 Космос 708 (февруари 12) Сфера
 Космос 709 (февруари 12) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 710 (февруари 26) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 711 (февруари 28) Стрела-1M – COMM
 Космос 712 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 713 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 714 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 715 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 716 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 717 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 718 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 719 (март 12) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 720 (март 21) Орион
 Космос 721 (март 26) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 722 (март 27) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 723 (април 2) US-A RORSAT
 Космос 724 (април 7) US-A RORSAT
 Космос 725 (април 8) DS-P1-Yu No. 77
 Космос 726 (април 11) Парус
 Космос 727 (април 16) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 728 (април 18) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 729 (април 22) Циклон
 Космос 730 (април 24) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 731 (май 21) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 732 (май 28) Стрела-1M – COMM
 Космос 733 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 734 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 735 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 736 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 737 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 738 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 739 (-) Стрела-1M – COMM
 Космос 740 (май 28) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 741 (май 30) Гектор-Природа
 Космос 742 (юни 3) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 743 (юни 12) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 744 (юни 20) Целина-D – SIGINT
 Космос 745 (юни 24) DS-P1-Yu No. 76
 Космос 746 (юни 25) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 747 (юни 27) Зенит-2M – фоторазузнавателен спътник
 Космос 748 (юли 3) Зенит-4MK – фоторазузнавателен спътник
 Космос 749 (юли 4) Целина-O – SIGINT
 Космос 750 (юли 17) DS-P1-I No. 15

Вижте също 
 Списък на космическите стартове през 1972 година
 Списък на космическите стартове през 1973 година
 Списък на космическите стартове през 1974 година
 Списък на космическите стартове през 1975 година

Бележки

Външни препратки 
 
 
Категория:Изкуствени спътници Космос

Изкуствени спътници Космос